Mora kan syfta på:
 Mora (fartyg) - Wilhelm Erövrarens fartyg vid invasionen av England 1066
 Mora (handelsterm) - dröjsmål vid köp av lös egendom
 Mora (släkte) – ett släkte i familjen djuphavstorskar
 Mora (språkvetenskap) – en tidsenhet som inom fonologin
 Mora (växter) – ett släkte av ärtväxter
 Mora IK – en ishockeyklubb i Mora
 Mora stenar – Sveriges forna valplats för valkungar
 Mora Träsk - en svensk musikgrupp
 Moratorsk – en djuphavsfisk i familjen djuphavstorskar

Personer 
 Víctor Mora (serieskapare) (1931–2016), en spansk serieskapare
 Víctor Mora (1944–), colombiansk långdistanslöpare under 1970- och 80-talen

Geografi

Cypern 

 Móra (ort), Eparchía Lefkosías,

Indien 

 Bilimora, ort, Gujarat, Navsari,

Kamerun 

 Mora (ort i Kamerun), Nordligaste regionen,

Mexiko 

 La Mora (ort i Mexiko, Sonora, Banámichi),

Spanien 

 Mora (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, lat 39,69, long -3,74), 
 Mora (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,

Sverige 

 Mora kommun – en kommun i Dalarnas län 1971–
 Mora – en tätort och centralort i Mora kommun, Dalarnas län
 Mora socken – en socken i Dalarna
 Mora landskommun –  en tidigare kommun i Kopparbergs län 1863–1958
 Mora köping –  en tidigare köping i Kopparbergs län 1959–1970
 Mora församling – en församling i Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift
 Mora kyrka – en kyrkobyggnad i Mora
 Mora distrikt – ett distrikt i Mora kommun och Dalarnas län 2016–
 Mora, Säters kommun – en tätort i Säters kommun, Dalarnas län
 Mora, Eskilstuna kommun – en småort i nordöstra delen av Eskilstuna kommun, Södermanlands län
 Mora stenar– en plats i Lagga socken söder om Uppsala

USA 

 Mora, Minnesota, countyhuvudort, Kanabec County, 
 Mora, New Mexico, countyhuvudort, Mora County,